Зикр:
 Zeekr 001 — пятидверный спортивный электромобиль, выпускаемый китайской компанией Geely Automobile с октября 2021 года.
 Zekr (Зикр) — бесплатная исламская компьютерная программа с открытым исходным кодом, представляющая собой полнофункциональный инструмент для чтения, поиска, прослушивания и исследования Корана
 Зикр — исламская духовная практика заключающаяся в многократном произнесении молитвенной формулы, содержащей имя Аллаха.